2 miejscowości w Polsce:
 Drzązgowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież
 Drzązgowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn